Mandriva Directory Server (MDS) est un annuaire d'entreprise et contrôleur de domaine basé sur le couple Samba/OpenLDAP, conçu pour gérer les utilisateurs, les contrôles d'accès, règles et paramètres des applications et profils d'utilisateurs.

Voir aussi 

 389 Directory Server (anciennement Fedora Directory Server)
 Novell eDirectory

Liens externes 
Mandriva Directory Server

Système de gestion d'identité